L'adjectif hexagonal, formé à partir du nom hexagone, signifie « à six angles » (donc aussi « à six côtés »), mais il prend également des sens dérivés.

Sciences et techniques 
 En cristallographie, l'adjectif hexagonal caractérise un cristal dont la symétrie possède au moins un axe de rotation d'ordre six.
 En génie logiciel, une architecture hexagonale est un patron de conception et un style architectural utilisé pour structurer une application en composants indépendants (représentés graphiquement par des cellules hexagonales).
 En géométrie, hexagonal est un adjectif caractérisant une figure ayant six angles et six côtés, voir « Hexagone ».

Culture et société

Entreprises 
 Hexagonal est un éditeur de jeux de rôle.

Musique 
 Hexagonal est le titre d'une chanson de Doc Gynéco sur son album Liaisons dangereuses.

Politique et géopolitique 
 Le dessin de la France sur une carte de géographie s'inscrivant dans un hexagone, l'adjectif hexagonal est employé comme synonyme de « français », en particulier « de la France métropolitaine ».
 L'hexagonal (ainsi substantivé par Robert Beauvais) est un langage policé où les mots prétentieux ou obscurs sont préférés à leurs équivalents simples, fréquemment utilisé comme base d'une langue de bois (voir l'article Politiquement correct).